Котляре́вский () — украинская фамилия. Известные носители:
 Котляревские — дворянский род
 Котляревский, Александр Александрович (1837—1881) — славист, археолог и этнограф.
 Котляревский, Арсений Николаевич (1910—1994) — российский и украинский органист, музыковед, музыкальный педагог.
 Котляревский, Иван Петрович (1769—1838) — украинский писатель, поэт и переводчик, просветитель, драматург.
 Котляревский, Игорь Леонидович (род. 1953) — профессор кафедры Московской консерватории, заслуженный артист России.
 Котляревский, Арсений Игоревич (род. 1985) — концертмейстер группы виолончелей Большого театра России, солист Москонцерта в составе Государственного квартета им. М. И. Глинки.
 Котляревский, Матвей Зиновьевич (1908—1988) — советский инженер, организатор производства, лауреат Государственной премии СССР.
 Котляревский, Михаил Романович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Котляревский, Нестор Александрович (1863—1925) — историк литературы, литературный критик, публицист. Первый директор Пушкинского Дома (с 1910).
 Котляревский, Пётр Степанович (1782—1851) — генерал от инфантерии.
 Котляревский, Сергей Андреевич (1873—1939) — историк, писатель, правовед, политический деятель.
 Котляревский, Тимофей Терентьевич (?—1800) — генерал-майор, войсковой атаман Черноморского казачьего Войска.

 Котляревская, Юлия Валерьевна (род. 1981) — российская футболистка.

См. также 
 Котляревская — станица в Майском районе республики Кабардино-Балкария.
 Котляревская (станция) — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Котляревская-Крафт, Мария Алексеевна (1922—2012) — советский и российский музыковед, педагог.

Примечания